Jastrząb bezeichnet:
 Jastrząb (Powiat Szydłowiecki), eine Stadt und Gemeindesitz im Powiat Szydłowiecki, Woiwodschaft Masowien, Polen
 Jastrząb (Gielniów), eine Ortschaft der Gemeinde Gielniów, Powiat Przysuski, Woiwodschaft Masowien, Polen
 Jastrząb (Poraj), eine Ortschaft der Gemeinde Poraj, Powiat Myszkowski, Woiwodschaft Schlesien, Polen
 ORP Jastrząb, mehrere polnische Schiffe
 PZL Bielsko IS-4 Jastrząb, ein polnisches Segelflugzeug